Туре́цкая пала́тка — тип декоративного архитектурного сооружения — архитектурного каприза — «в восточном вкусе», характерного для пейзажных парков XVIII века, преимущественно последней трети столетия. Палатка, как правило, представляла собой садовый павильон или беседку в виде шатра:
 Турецкая палатка в парке Воксхолл-Гарденз (Лондон)
 Турецкая палатка в Дворцовом парке (Гатчина)
 Турецкая (татарская) палатка в саду  (, Ивелин, Франция)
 Турецкая палатка в парке Монрепо (Выборг)
 Турецкая (татарская) палатка в парке Монсо (Париж)
 Турецкая палатка в Павловском парке (Павловск)
 Турецкая палатка в парке  (, Суррей, Великобритания)
 Турецкая палатка в поместье  (Уилтшир, Великобритания)
 Медные шатры в парковой зоне Хагапаркен (Сольна, Швеция)
 Турецкая (татарская) палатка в поместье  (Монфор-л’Амори, Ивелин, Франция)

Примечания